Complice, concept en droit pénal

Culture 
 Cómplices al rescate est une telenovela mexicaine diffusée en 2002.
 Complices est un film franco-suisse réalisé par Frédéric Mermoud sorti en 2010.